O15 est un sigle qui peut faire référence à :
 Éclampsie, d’après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 15, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres